Por Batalla de La Victoria se denomina a varios enfrentamientos sucedidos en aquella localidad venezolana y sus alrededores:
 Batalla de La Victoria (1812), 20 de junio al 29 de junio de 1812, victoria de los patriotas sobre los realistas.
 Batalla de La Victoria, 12 de febrero de  1814, victoria de los patriotas sobre los realistas.
 Batalla de La Victoria (1879), 6 de febrero de 1879, durante la revolución reivindicadora.
 Batalla de La Victoria (1902), 12 de octubre al 2 de noviembre de 1902, durante la Revolución Libertadora.